Борисоглебская башня может означать:
 Борисоглебская башня — одна из несохранившихся башен Коломенского кремля.
 Борисоглебская башня — круглая башня Нижегородского кремля, разрушенная оползнем в XVIII веке и восстановленная в 1974 году.
 Борисоглебская башня — утраченная башня Новгородского детинца.